Temen (fill de Pelasg), heroi, fill de Pelasg, el primer home segons la mitologia grega.
 Temen (fill d'Aristòmac), heroi grec, fill d'Aristòmac, un dels Heraclides. Conquistà el Peloponès amb els seus germans.